Skunk steht für:

 eine Familie der Raubtiere, siehe Skunks
 ein Jugendmagazin Skunk (Magazin)
 eine Cannabissorte Skunk (Cannabis)
 eine nicht-tödliche Waffe mit einer übelriechenden Flüssigkeit Skunk (Waffe)